Lisicles d'Atenes (en llatí Lysicles, en grec antic ) possiblement fill d'Abrònic, fou un militar atenenc que va viure al .

Junt amb quatre col·legues el van enviar l'any 428 aC amb 12 vaixells a recaptar diners entre els aliats. Quan era a Cària, on havia desembarcat, i es trobava a la plana del riu Meandre, el van atacar els caris i els samians i va morir junt amb molts dels seus homes, segons Tucídides.

Podria ser el mateix Lisicles del que parla Aristòfanes, al que anomena "comerciant d'ovelles", i diu que era el predecessor de Cleó al capdavant dels demagogs, i que a la mort de Pèricles s'hauria casat amb la seva dona Aspàsia de Milet, amb la que va tenir un fill, Poristes, un personatge localment destacat a Atenes, que segons Èsquines, deixeble de Sòcrates, ho va deure a la influència d'Aspàsia.

Referències 

Militars atenencs del segle V aC